Coelodonta (del griego "diente ahuecado", por los profundos surcos de sus molares) es un género extinto de rinocerontes que vivieron en Eurasia entre hace 3,7 millones de años hasta hace aproximadamente 10 000 años antes del presente, entre el Plioceno y el Pleistoceno.

Especies 

De acuerdo con Deng et al. (2011) para Coelodonta se reconocen las siguientes especies:
 Coelodonta thibetana (Deng et al. 2011): La especie más primitiva del género, habitó en la meseta tibetana en el Plioceno.
 Coelodonta nihowanensis (Chow, 1978): Una especie primitiva, procedente del norte de China, vivió a principios del Pleistoceno.
 Coelodonta tologoijensis (Beliajeva, 1966): Apareció en el norte de China hace unos 2 millones de años, extendiéndose a Europa de en el Pleistoceno medio, hace unos 470.000 años. Probablemente fue el precursor del rinoceronte lanudo.
 Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1799): La especie tipo del género, más comúnmente conocido como el rinoceronte lanudo. Vivió en el Hemisferio Norte durante el Pleistoceno, siendo también la última especie de rinoceronte lanudo en desaparecer.

Filogenia 
Los descriptores de la especie C. thibetana (Deng et al., 2011) propusieron un cladograma para situar filogenéticamente a esta especie. Los investigadores lo compararon con las cinco especies de rinocerontes actuales y trece especies extintas. De acuerdo a su análisis Coelodonta era el taxón hermano de la especie Stephanorhinus hemitoechus. Un estudio publicado en 2019 basado en el proteoma dental de 1.78 millones de años de un ejemplar de Stephanorhinus sp. procedente de Georgia confirmó además que Stephanorhinus es parafilético.

Referencias

Enlaces externos 

 Paleobiology Database

Rhinocerotidae
Mamíferos del Plioceno
Mamíferos del Pleistoceno